

Aziende
 Bamford & Martin – casa automobilistica britannica
 J. C. Bamford – multinazionale manifatturiera britannica

Geografia
 Bamford – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone
 Alice Bamford – produttrice cinematografica statunitense
 Frank Ellis Bamford – generale statunitense
 Harry Bamford – calciatore britannico
 Maria Bamford – attrice, doppiatrice e comica statunitense
 Patrick Bamford – calciatore inglese
 Thomas Bamford – calciatore gallese

Altro
 Messo Bamford – personaggio secondario che appare in alcune versioni di Sweeney Todd